Rachkov peut faire référence à :
 Valeriy Rachkov (1956-), boxeur
 Konstantin Rachkov (1978-), joueur de rugby
 Petar Rachkov (1936-2006), (en bulgare Петър Рашков), un illustrateur et graphiste bulgare, ayant travaillé pendant plus de vingt ans pour le magazine litteraire Plamak (Пламък).